

Geografia 
 São Lourenço – comune del Minas Gerais, Brasile
 São Lourenço da Mata – comune del Pernambuco, Brasile
 São Lourenço da Serra – comune dello stato di San Paolo, Brasile
 São Lourenço do Oeste – comune di Santa Catarina, Brasile
 São Lourenço do Piauí – comune del Piauí, Brasile
 São Lourenço do Sul – comune del Rio Grande do Sul, Brasile
 São Lourenço – freguesia del comune di Portalegre, Portogallo
 São Lourenço – freguesia del comune di Azeitão, Portogallo